Rudolfovo je lahko:

 Rudolfovo, prvotno ime za Novo mesto iz nemškega Rudolfswerth 
 Rudolfovo (skupina), nekdanja novomeška rock skupina  
 Rudolfovo, Cerknica, naselje v občini Cerknica
 Javni raziskovalni zavod Rudolfovo s sedežem v Novem mestu